Елена Владимировна Писарева () — председатель Новгородской областной думы в 2011—2021 годах. 6 октября 2021 года избрана сенатором от Новгородской областной думы VII созыва. Член президиума Генерального совета партии Единая Россия.

Биография 

Елена Писарева окончила в 1986 году Боровичское педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов», а в 1998 году — Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого по той же специальности. В 1986—1999 годах работала воспитателем группы продлённого дня и учителем в средней школе № 5 города Боровичи. В 1999—2008 годах была заведующей отделением, заместителем директора, и. о. директора, директором центра социальной помощи семьи и детям.

В 2008—2011 годах Писарева занимала посты заместителя председателя Новгородской областной Думы и председателя комитета по социальной политике. 21 декабря 2011 года избрана председателем областной Думы V созыва, позже её переизбрали в VI созыве.

6 октября 2021 избрана от Новгородской областной думы VII созыва в Совет Федерации.

Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Награды 
 Почётная грамота Администрации Новгородской области (2003)
 Благодарность Губернатора Новгородской области (2007)
 Почётная грамота Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (2008)
 Почётная грамота Новгородской областной Думы (2009)
 Юбилейная медаль «В память 1150-летия Великого Новгорода» (2009)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011)
 Благодарность Губернатора Новгородской области (2012)
 Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2012)
 Знак «1150-летия зарождения российской государственности» (2012)
 Благодарственное письмо Президента Российской Федерации(2012)
 Медаль «Совет Федерации. 20 лет» (2013)
 Благодарственное письмо Губернатора Новгородской области (2014)
 Знак отличия Новгородской области «За заслуги перед Новгородской областью» (2014)
 Благодарственное письмо главного федерального инспектора по Новгородской области (2015)
 Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2015)
 Медаль «Новгородская Слава» II степени (2016)
 Нагрудный знак Федерации независимых профсоюзов России «За содружество» (2016)
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2016)
 Почётная грамота Администрации Президента Российской Федерации (2017)
 Медаль «За вклад в развитие земли Новгородской» (2017)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2021)

Критика 
При принятии закона «О дополнительных выплатах молодым мамам при рождении первого ребёнка» позволила себе высказывание, вызвавшее волну негатива: «Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Совета Федерации 
 Страница в социальной сети vk.com
 Официальный сайт партии Единая Россия

Персоналии:Боровичи
Персоналии:Великий Новгород
Выпускники Новгородского государственного университета
Педагоги России
Председатели Новгородской областной думы
Женщины-политики России
Члены «Единой России»
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании